

Городоцький район —  Вітебська область

Городоцький район — Львівська область
 Городоцький район — Хмельницька область